Teleneşti (ryska: Теленешты) är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Teleneşti, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Chişinău. Teleneşti ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Teleneşti är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Teleneşti ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Teleneşti. Runt Teleneşti är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mîndreşti,  km väster om Teleneşti. Omgivningarna runt Teleneşti är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Teleneşti (distrikt)